Weller kan som auktorsförkortning betyda:

 Worth Hamilton Weller
 Stephen G. Weller
 Susan J. Weller

Robotskapade auktorsförkortningar